Amoeba se puede referir:

 Amoeba, género de protistas.

 Amoeba, Sistema Operativo Distribuido.

 Amoeba Music, una cadena de música independiente.